Ultimate Collection kan avse:
 Michael Jackson: The Ultimate Collection – albumet av Michael Jackson
 Ultimate Collection (album av Eurythmics) – albumet av Eurythmics